Соревнования по фехтованию на шпагах в командном первенстве среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 19 сентября. Приняли участие 26 спортсменок из 8 стран. 

Соревнования в женской командной шпаге были представлены в программе Олимпийских игр всего во второй раз и впервые чемпионами стала сборная России. Действующие олимпийские чемпионки сборная Франции заняли лишь 5-е место.

Призёры

Соревнование

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

За 3-е место

Финал

Классификация (5-8 места)

Полуфинал

За 7-е место

За 5-е место

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт